Petronius ist der Name folgender Personen:
 Aulus Petronius Lurco, römischer Politiker, Suffektkonsul 58 n. Chr.
 Gaius Petronius (Suffektkonsul 25), römischer Politiker, Suffektkonsul 25 n. Chr.
 Gaius Petronius Pontius Nigrinus, römischer Politiker, Konsul 37 n. Chr.

 Lucius Petronius Tertius, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Petronius (Verschwörer) († 41 v. Chr.), römischer Politiker, einer der Verschwörer gegen Gaius Iulius Caesar
 Marcus Petronius Mamertinus, Präfekt von Ägypten 133–137, Prätorianerpräfekt 139–143, Suffektkonsul 150
 Marcus Petronius Fortunatus, römischer Centurio
 Marcus Petronius Honoratus, Präfekt von Ägypten 147–148
 Marcus Petronius Sura Mamertinus, römischer Konsul 182
 Marcus Petronius Sura Septimianus, römischer Konsul 190
 Marcus Petronius Umbrinus, römischer Suffektkonsul 81

 Quintus Petronius Modestus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Petronius Novatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Petronius Quintianus, römischer Offizier (Kaiserzeit), siehe Cohors IX Maurorum
 Rufius Petronius Nicomachus Cethegus, römischer Konsul 504 und Patricius
 Titus Petronius (gen. Arbiter, auch Publius Petronius Niger; ~14–66), römischer Politiker und Schriftsteller
 Titus Petronius Priscus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Petronius Secundus († 97), Präfekt von Ägypten und Prätorianerpräfekt
 Petronius von Bologna († 450), Bischof von Bologna 
 Petronius Maximus (396–455), weströmischer Kaiser

 Petronius, ein Pseudonym von Will Tremper (1928–1998), deutscher Journalist, Regisseur und Drehbuchautor

Petronius steht für:
 (3244) Petronius, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Petronier, dort weitere Namensträger
 Petronia
 Petronio
 Petroni